Джон Джордж Дифенбейкер (; , Ньюстадт, Онтарио — , Оттава, Онтарио) — канадский политический и государственный деятель, адвокат. Лидер Прогрессивно-консервативной партии Канады (1956—1967). 13-й премьер-министр Канады в 1957—1963 годах, с 1969 года канцлер Саскачеванского университета.

Политическая карьера 
В 1929 году назначен королевским советником. Лидер Консервативной партии Саскачевана (1936—1940).

В 1940 году был избран депутатом Палаты общин от Прогрессивно-консервативной партии Канады. Трижды был соперником руководства партии на конвенциях в 1942, 1948, а в 1956 году возглавил её.

В 1957 году, когда консерваторы победили на федеральных выборах и сформировали правительство меньшинства, Дифенбейкер занял пост премьер-министра Канады. В 1958 году партия Дифенбейкера победила на федеральных выборах, и он сформировал правительство большинства.

В 1957 и 1959 в течение нескольких месяцев одновременно с постом премьер-министра занимал пост министра иностранных дел.

Во время правления своей администрации, Дифенбейкер аннулировал «Проект Авро CF-105 Канада Арроу» и закупил военные самолеты американского производства, что было спорным решением в истории Канады.

Среди весомых достижений Дифенбейкера в должности председателя правительства:
 Канадский билль о правах (англ. Canadian Bill of Rights)
 Королевская ассоциация здравоохранения (англ. the Royal Commission on Health Services)
 Закон о реабилитации и развитии сельского хозяйства (англ. the Agricultural Rehabilitation and Development Act)
 Экономический совет Канады (англ. National Productivity Council (Economic Council of Canada))

В 1963 году Дифенбейкер проиграл федеральные выборы Лестеру Боулсу Пирсону, представителю Либеральной партии Канады.

После завершения политической карьеры 
Дифенбейкер ушёл в отставку с поста лидера Прогрессивно-консервативной партии Канады в 1967, но оставался членом парламента до своей смерти в 1979 году.

В 1969 году он стал ректором Саскачеванского университета и занимал эту должность до своей смерти.

Интересные факты 
Джон Дифенбейкер — единственный премьер-министр Канады, родным языком которого не был ни английский, ни французский. Первым его языком был немецкий.

Ссылки 
 Parl.gc.ca
 Wascanapark
 Cbc.ca
 Depauw.edu

Выпускники университета Саскачевана
Выпускники юридического колледжа Университета Саскачевана
Лица национального исторического значения Канады
Премьер-министры Канады
Дипломаты Канады
Члены Канадского королевского общества
Государственные секретари по внешним связям Канады
Выпускники университета Саскачевана
Монархисты Канады
Члены палаты общин Канады от Консервативной партии Канады (старой)
Члены палаты общин Канады от Прогрессивно-консервативной партии Канады
Члены палаты общин Канады от Саскачевана
Военнослужащие Канадских экспедиционных сил
Деканы палаты общин Канады
Политики XX века
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Университета Британской Колумбии
Почётные доктора Принстонского университета
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Университета Нью-Брансуика
Почётные доктора Университета Макмастера
Почётные доктора Университета Куинс в Кингстоне
Почётные доктора Университета Святой Марии (Галифакс)
Почётные доктора Университета Уилфрида Лорье